Schifo – sinonimo di disgusto
 Schifo – imbarcazione
 Schifo – monologo teatrale di Robert Schneider